Transfer est un mot anglais signifiant « transfert ». Il fait aussi référence à :
 Transfer, un court-métrage de David Cronenberg, réalisé en 1966.
 Transfer, un film allemand réalisé par Damir Lukacevic, diffusé en 2010.

 Transfer, un groupe de rock espagnol ;
 Transfer, une unité de mesure du débit d'un bus informatique.